La léthargie désigne un état biologique ainsi qu'une variable mathématique de physique nucléaire.

L'état de léthargie est une forme de vie où les fonctions vitales sont fortement ralenties. Chez les animaux, il apparaît généralement de façon périodique afin de surmonter des conditions de température hivernales hibernation ou estivales estivation.

En neutronique, la léthargie est une variable correspondant au logarithme du rapport entre l'énergie d'un neutron et une énergie de référence choisie.

Biologie 
La léthargie est une forme de vie ralentie (hibernation, estivation) qui permet à certains animaux (invertébrés et vertébrés) de surmonter des conditions ambiantes défavorables. Les animaux en léthargie ont des fonctions vitales extrêmement réduites (la température du corps baisse, les battements cardiaques et les mouvements respiratoires deviennent moins fréquents). Toutefois, une certaine quantité d'énergie est nécessaire à l'animal pour accomplir ses fonctions vitales, même si elles sont réduites au minimum. Pour cela, avant de tomber en léthargie, il accumule des réserves de graisses et de sucres destinées à être métabolisées au cours de cette période. La léthargie, généralement périodique, correspond aux températures estivales maximales (estivation), ou aux températures hivernales minimales (hibernation). Il y a aussi des cas de léthargie non périodique, qui se produisent occasionnellement pour surmonter des difficultés ambiantes particulières.

Médecine 
.

Physique nucléaire 
En physique nucléaire, et plus particulièrement en neutronique, la léthargie est une variable correspondant à un rapport d'énergies, entre l'énergie d'un neutron et une énergie de référence arbitraire.

Cette variable est utilisée pour des raisons à la fois pratiques et théoriques (la loi du choc élastique mettant en jeu des rapports d'énergie). Elle permet notamment de faciliter la compréhension de phénomènes comme la modération de neutrons, via le gain de léthargie (équivalent à une perte d'énergie).

La léthargie est définie comme suit :

avec u la léthargie (sans unité)

Er l'énergie de référence (arbitraire, souvent prise à 10 MeV)

E l'énergie du neutron considérée.

Notes et références 

Métabolisme